Сен-Жан-о-Буа́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Шомон-Порсьен. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08382.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к северо-востоку от Парижа, в 90 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 30 км к западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 142 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 80 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 47 были экономически активными, 33 — неактивными (показатель активности — 58,8 %, в 1999 году было 55,8 %). Из 47 активных работали 43 человека (28 мужчин и 15 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 33 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Крытый рынок (1753 год). Памятник истории с 1981 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны